GXX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yagoua Ville (Camerun)
 gxx – codice ISO 639-3 della lingua wè meridionale